Die belgische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Belgien im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem belgischen Fußballverband unterstellt und wird seit 2011 von Ives Serneels trainiert. Die belgische Auswahl konnte sich erstmals zur EM 2017 für ein großes Turnier qualifizieren. Für eine WM-Endrunde konnten sich die Belgierinnen noch nicht qualifizieren. Bestes Abschneiden war das Erreichen der Playoffs der besten Gruppenzweiten in der Qualifikation für die WM 2019, wo die Mannschaft aufgrund der Auswärtstorregel an der Schweiz scheiterte. Am 25. November 2021 gelang den Belgierinnen im Rahmen der Qualifikation für die WM 2023 mit 19:0 gegen Armenien der zu dem Zeitpunkt höchste Sieg einer europäischen Mannschaft. Fünf Tage später wurde der Rekord aber von den Engländerinnen im Spiel gegen Lettland um ein Tor überboten.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele

Zypern-Cup 
 Zypern-Cup 2008 bis 2014: nicht teilgenommen
 Zypern-Cup 2015: 12. Platz (Letzte)
 Zypern-Cup 2016: nicht teilgenommen
 Zypern-Cup 2017: 7. Platz
 Zypern-Cup 2018: 5. Platz
 Zypern-Cup 2019: 3. Platz
 Zypern-Cup 2020: nicht teilgenommen
 Zypern-Cup 2021: nicht ausgetragen

Algarve-Cup 
 Algarve-Cup 1994 bis 2015: nicht teilgenommen
 Algarve-Cup 2016: 5. Platz
 Algarve-Cup 2017: nicht teilgenommen
 Algarve-Cup 2018: nicht teilgenommen
 Algarve-Cup 2019: nicht teilgenommen
 Algarve-Cup 2020: 6. Platz
 Algarve-Cup 2021: nicht ausgetragen

Arnold Clark Cup 
  2023: 2. Platz

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 

Alle Ergebnisse aus belgischer Sicht.

Deutschland

Schweiz

Österreich

Kader 
Folgende Spielerinnen stehen im Kader für den Arnold Clark Cup 2023.

2021 und 2022 wurden zudem folgende Spielerinnen nominiert:

Rekordspielerinnen

Meiste Spiele 

Stand: 22. Februar 2023
Quelle: rbfa.be

Meiste Tore 
Erste Torschützin der Red Flames war Rita Bultinck, die im ersten Spiel gegen Frankreich, das aber vom KBVB nicht gezählt wird, das Tor zum 1:1-Ausgleich erzielte. Das zweite Tor für Belgien war dann ein Eigentor der Französin Ghislaine Royer-Souef.

Stand: 19. Februar 2023
Quelle: rbfa.be

Siehe auch 
 Belgische Fußballnationalmannschaft
 Fußball in Belgien

Weblinks 

 Webseite des KBVB
 Belgien auf der FIFA-Homepage

Einzelnachweise 

Belgien
 
Fussball Frauen
Frauen (Belgien)